JCT est un sigle qui peut désigner :
 Jerusalem College of Technology (en français, Institut de technologie de Jérusalem), est un Institut juif religieux qui délivre des diplômes dans plusieurs domaines d'études combinés avec une étude intensive de la Torah ;
 Jean-Charles Terrassier (1940-2022), un psychologue français.

Voir aussi 
 Jagatjit Cotton & Textile Mills ou JCT Mills, un club indien de football basé à Ludhiana
 SAS JCT Plants, une entreprise horticole de production de plants potagers et aromatiques créée par Jean-Charles Taugourdeau, un homme politique français